Рожны:
 Рожны́ мн. — железные навозные вилы.
 Рожны́, на Вологодчине — вареная говяжья печень в ломтях, нанизанная на спички, отчего и названье.
 Рожны — шелуха стручковая, от гороха и бобов.

Топоним 
 Рожны — село, Клинцовский район, Брянская область
 Рожны — село, входит в Броварский район Киевской области Украины.
 Рожны — село в Летичевском районе Хмельницкой области Украины.